Tau Arietis är en Bayer-beteckning som kan anspela på någon av följande stjärnor:

 Tau1 Arietis
 Tau2 Arietis